La Copa de la Reina de voleibol 2020 es la 45.ª edición de la competición nacional por eliminatorias del voleibol femenino español. La edición de 2020 se disputó en Ciudadela, Islas Baleares, entre los días 28 de febrero y 1 de marzo. Al torneo acudieron los 6 primeros clasificados al término de la primera vuelta de la Superliga, estando los dos primeros equipos clasificados para semifinales y los otros 4 para cuartos de final.

Resultados

Referencias 

Competiciones de voleibol de España
Voleibol femenino